Widhalm ist

der Familienname folgender Personen:
 Franz Widhalm, österreichischer Fußballspieler
 Fritz Widhalm (* 1956), österreichischer Schriftsteller
 Leopold Widhalm (1722–1776), deutscher Geigen- und Lautenbauer

ein Ortsname:
 Widhalm (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Withalm